Janeczek – polskie nazwisko
 osoby noszące nazwisko Janeczek:
 Longin Janeczek − podpułkownik Wojska Polskiego, piłkarz i trener piłkarski
 Jerzy Janeczek − polski aktor teatralny i filmowy
 Bartosz Janeczek − polski siatkarz
 Paweł Janeczek − porucznik Biura Ochrony Rządu, zginął w Smoleńsku w 2010
 Zbigniew Janeczek − polski grafik, wydawca
 Janusz Janeczek − polski geolog-mineralog
 Andrzej Janeczek − polski piłkarz
 Stanisław Janeczek − polski farmaceuta, polityk